Potamarius är ett släkte av fiskar. Potamarius ingår i familjen Ariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Potamarius